Haná steht für:

 eine Landschaft in Tschechien, siehe Hanna (Mähren)
 Haná (Fluss), ein Nebenfluss der Morava in Tschechien

Siehe auch:
 Hana
 Hanah
 Hanna (Begriffsklärung)